Frau Sorge steht für:

 Frau Sorge (Roman), Roman von Hermann Sudermann (1887)
 Frau Sorge (Film), deutsche Romanverfilmung von Robert Land (1928)